Адо () — второй Оба (король) Лагоса. Он был сыном Асипы, которого Оба Бенина назначила первым правителем Лагоса. Сын Адо, Габаро, стал третьим Обой Лагоса.

Адо собирал ежегодную дань от своих подданных, которую, в свою очередь, передавал Обе Бенина, своему сюзерену.

Примечания 

Обы Лагоса
Йоруба